Bo Widerberg – regista svedese
 Johan Widerberg – attore svedese
 Nina Widerberg – attrice svedese
 Siv Widerberg – giornalista e scrittore svedese